Валерий Михайлович Липкин () — российский учёный-, член-корреспондент РАН.

Биография 
Родился в 1942 году в селе Беловодское Московского района Фрунзенской области Киргизской ССР.

В 1964 году окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева по специальности инженер-технолог, химия.

С 1965 года работает в Институте биоорганической химии РАН.

В 1982 году защитил докторскую диссертацию.

В 1986 году возглавил лабораторию белков гормональной регуляции.

В 1987—2004 годах был руководителем филиала Института биоорганической химии в г. Пущино, в 1987—2008 годах был заместителем директора Института.

В 1989 году присвоено учёное звание профессора.

В 2000 году был избран член-корреспондентом РАН по Отделению биологических наук.

Преподаёт на БиоМедФарм Технологическом факультете Пущинского естественно-научного института.

Научные достижения 
Занимается исследованием белков, включенных в процессы трансмембранной передачи сигналов, дифференцировки и апоптоза клеток. Является ведущим специалистом в области химии белков и пептидов.

Избранные труды

Награды 
 Премия Ленинского комсомола (в составе группы, за 1975 год) — за работу по первичной структуре цитоплазматической АсАт
 Государственная премия СССР (в составе группы, за 1982 год) — за цикл работ по структуре и генетике РНК-полимеразы (1968—1980)
 Премия имени Ю. А. Овчинникова (совместно с П. П. Филипповым, за 1997 год) — За цикл работ «Структура и механизмы функционирования зрительных белков: cGMP-фосфодиэстераза и рековерин»
 Орден Дружбы народов (1981)

Примечания

Источники 
 
 
 

Лауреаты премии имени Ю. А. Овчинникова